Гижга:

 Гижга — река в России, протекает в Пермском крае
 Гижга — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми